Trompetklimmer (Campsis)
Trompetbloem (Pandorea jasminoides)